Алмазова — русская фамилия, женская форма фамилии Алмазов.

 Известные носители 
 
 Алмазова, Надежда Ивановна (род. 1952) — доктор педагогических наук, профессор. См. также 
 Алмазов